Campeonato Zanzibarita de Futebol é o campeonato de primeira divisão do futebol de Zanzibar, promovido pela Associação de Futebol do Zanzibar (ZFA), disputado desde 1981. Mesmo Zanzibar sendo uma ilha pertencente à Tanzânia, o vencedor do campeonato garante uma vaga na primeira fase da Liga dos Campeões da CAF, por ser membro associado da CAF.

Lista de Campeões

 : campeonatos consecutivos 
 : soma de dez títulos

 (*) Nestes anos, os campeões de Zanzibar ganharam a Liga União, contra os vencedores da Liga do Continente (Tanzânia) e, dessa forma, foram considerados os Campeões do Campeonato Tanzaniano de Futebol.

Títulos por clube

Ver também 
 Liga dos Campeões da CAF
 Campeonato Tanzaniano de Futebol
 Taça das Confederações da CAF
 Supercopa da CAF
 Supercopa Árabe
 Copa Árabe dos Campeões de Copa
 Copa Árabe dos Clubes Campeões
 Copa da CAF
 Recopa Africana
 Campeonato Afro-Asiático de Clubes
 Superliga Africana

Ligações externas 
 Página da Competição no Ogol.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol do Zanzibar